Patrick Debois est l'inventeur du mot devops qui désigne une approche fédérée des développements informatiques (build) et des opérations (run).

Il aurait utilisé pour la première fois ce terme dans l'organisation des premiers devopsdays à Gand en Belgique, en .

Il indique qu'il a choisi ce terme car  était trop long.

Notes et références

Liens externes 
 https://www.linux.com/tutorials/what-devops-patrick-debois-explains/

Personnalité belge de l'informatique